Gustav Landauer ist der Name folgender Personen:
* Gustav Landauer (Baurat) (1853–1926), württembergischer Baurat
 Gustav Landauer (Sänger) (1866–1944), deutscher Opernsänger
 Gustav Landauer (1870–1919), deutscher sozialistischer Schriftsteller